Păltiniș se poate referi la:

 Localități din România
 Păltiniș - localitate din județul Bacău
 Păltiniș - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Păltiniș - localitate din județul Buzău
 Păltiniș - localitate din județul Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume
 Păltiniș - localitate din județul Harghita
 Păltiniș - stațiune turistică din județul Sibiu
 Păltiniș - localitate din județul Suceava
 Păltiniș - localitate din județul Vaslui
 Păltiniș-Ciuc - localitate din județul Harghita
 Păltinișu - localitate din județul Ialomița
 Păltinișu - localitate din județul Mehedinți
 Păltinoasa - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Paltin (dezambiguizare)
 Paltinu (dezambiguizare)

Nume proprii